Бочаро́в — русская фамилия, образованная от слова бочар (ремесленник, выделывающий бочки; бондарь). Известные носители:

Бочаров 

 
 
 Бочаров, Анатолий Георгиевич (1922—1997) — литературный критик.
 
 
 Бочаров, Виктор Иванович (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Бочаров, Владимир Владимирович (1940—2021) — советский и российский финансист, экономист.
 Бочаров, Владимир Михайлович (1910—1936) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 
 Бочаров, Евгений Михайлович (1948—2004) — генерал-лейтенант.
 
 Бочаров, Константин Николаевич (более известный как Melovin; род. 1997) — украинский певец и музыкант.
 Бочаров, Леонид Порфирьевич (1909—1964) — генерал-майор, член советской военной делегации, погибшей в 1964 году в авиакатастрофе под Белградом.
 
 
 
 Бочаров, Никита Владимирович (род. 1992) — российский футболист.
 
 Бочаров, Семён Георгиевич (Егорович, 1873—1918) — гвардии полковник, командующий Терским казачьим войском (1918).
 
 Бочаров, Станислав Дмитриевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Бочаров, Стефан (1852—1937) — болгарский военный медик.
 Бочаров, Фёдор Андреевич (1903—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Бочаров, Эдуард Никандрович (1931—1989) — советский режиссёр и актёр.



Населённые пункты 
 Бочаров — хутор в Краснодарском крае.

См. также 
 Бочаров Ручей

Примечания